Bradytulus — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae). 

Синонимы:
 Balianiia Luthsnik, 1935
 Niphobles Andrewes, 1926

Виды 
К этому подроду относятся 71 вид:
 Amara alecto Andrewes, 1930
 Amara altiphila Hieke, 1995
 Amara altissima Hieke, 1981
 Amara amnenkorensis Hieke, 2003
 Amara arrowi Baliani, 1934
 Amara astrophila Hieke, 2000
 Amara banjyangi Hieke, 2002
 Amara bicolorata Hieke, 2002
 Amara bispinula Hieke, 1997
 Amara bradyta Hieke, 1988
 Amara carexiphaga Hieke, 2003
 Amara celioides Baliani, 1934
 Amara chaklaensis Hieke, 2003
 Amara chamdoensis Hieke, 2002
 Amara charis Andrewes, 1930
 Amara chumbiensis Hieke, 2003
 Amara cubicollis Hieke, 1981
 Amara curtonotoides Hieke, 2000
 Amara dentibasis Hieke, 1988
 Amara deuvei Hieke, 1988
 Amara dongolaensis Hieke, 1997
 Amara everesti Hieke, 2003
 Amara franzi Hieke, 1981
 Amara golmudensis Hieke, 2004
 Amara hartmanni Hieke, 1997
 Amara heinzorum Hieke, 1997
 Amara hengduanshanica Hieke, 2002
 Amara heterolata Hieke, 1997
 Amara hingstoni Baliani, 1934
 Amara histrio Andrewes, 1930
 Amara hypsela Andrewes, 1923
 Amara hypseloides Baliani, 1934
 Amara irregularis Baliani, 1934
 Amara jajalaensis Hieke, 1995
 Amara jannui Hieke, 1988
 Amara jumlana Hieke, 1981
 Amara kampalaensis Hieke, 1997
 Amara kanchenjungensis Hieke, 2004
 Amara kangtissuensis Hieke, 2003
 Amara karolana Hieke, 2003
 Amara karolanella Hieke, 2003
 Amara khumbuensis Hieke, 2002
 Amara langtangensis Hieke, 2002
 Amara lhatsensis Hieke, 2003
 Amara lyrata Hieke, 1981
 Amara manasluensis Hieke, 1997
 Amara martensi Hieke, 1981
 Amara micans Tschitscherin, 1894
 Amara mimetica Hieke, 2003
 Amara mondalaensis Hieke, 1997
 Amara mopsa Hieke, 2000
 Amara nepalensis Hieke, 1981
 Amara nyingtriensis Hieke, 2000
 Amara pisangana Hieke, 1995
 Amara platynota Hieke, 1994
 Amara religiosa Hieke, 2003
 Amara sachiana Hieke, 2003
 Amara sankhuana Hieke, 1990
 Amara sawadai Hieke, 1994
 Amara schawalleri Hieke, 1990
 Amara schmidti Hieke, 1994
 Amara shogulaensis Hieke, 1997
 Amara simikotensis Hieke, 2002
 Amara sublimis Andrewes, 1930
 Amara thibetana Tschitscherin, 1894
 Amara thorongiensis Hieke, 1990
 Amara tuntalashanica Hieke, 2002
 Amara weiperti Hieke, 1997
 Amara yangpachensis Hieke, 1997
 Amara yeti Hieke, 2002
 Amara yushuensis Hieke, 2003

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Bradytulus Tschitscherin, 1894

Харпалины